2 miejscowości w Estonii:
 Urge – wieś w prowincji Rapla, w gminie Kohila.
 Urge – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Sauga.